Iene miene mutte, een bekend Nederlands aftelversje
 Iene miene mutte (film), een Zweedse film onder regie van Jan Troell
 Iene miene mutte (hoorspel), een hoorspel van Terry Harper